Примера Виста има више значења:

 Примера Виста (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Примера Виста (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику